Bacanje kladiva (engleski hammer throwing, njemački Hammerwurf, francuski lancement du marteau, ruski метание молота) je jedna od atletskih bacačkih disciplina.

Povijest
Prva natjecanja u ovoj disciplini zabilježena se u Velikoj Britaniji, gdje su zabilježeni prvi postignuti rezultati. Bacao se teški kovački čekić, koji je zbog duge drvene drške diktirao kretanje sa zamasima pretežno u horizontalnoj ravni. Kasnije je drvena drška zamijenjena lancem, a zatim žicom. U početku se bacalo s linije, zatim iz kruga promjera 2,5 m i iz kruga promjera 2,135 m.

Iz Velike Britanije ta disciplina se prenijela u sudjedne, a kasnije i u ostale zemlje. Ipak bacanje kladiva zbog posebnih uvjeta pod kojima se izvodi (posebno bacalište, zaštitna mreža, opasnost od kidanja žice i sl.) nije tako rasprostranjena disciplina, kao što su druga bacanja.

Rekordi

Muškarci

Žene

Hrvatski redorderi
Andraš Haklić 80.41 m (Marietta, SAD 2005.)
Ivana Brkljačić 75.08 m (Varšava, Poljska 2007.) 15. najbolji rezultat svih vremena.

Vanjske poveznice
Hammerthrow.wz.cz (Rezultati, Svjetski rezultati od 1891. godine, rekordi, natjecanje
HammerThrow.com
Statistika
Bacanje kladiva rekordi 
Bacanje kladiva povijest 

Atletske discipline